Unkanodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Ronald Gordon Fennah 1956. Unkanodes ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Unkanodes